Koningin Emmaplein (Rotterdam)
Koningin Emmaplein ('s-Hertogenbosch)
Koningin Emmaplein (Maastricht)